Мужской турнир по волейболу на XXVIII летней Универсиаде проходил со 2 по 12 июля 2015 года в Кванджу, Наджу и Сунчхоне с участием 21 команды. Победителем стала сборная России.

Результаты 
Время начала соревнований (UTC+09:00) — (МСК = CET + 03:00)

Групповой раунд

Группа A 

|}

|}

Группа В 

|}

|}

Группа C 

|}

|}

Группа D 

|}

|}

Финальный раунд

Четвертьфинал за 21-е место 

|}

Полуфинал за 17—20-е места 

|}

Матч за 19-е место 

|}

Матч за 17-е место 

|}

За 9—16-е места

Четвертьфиналы за 9—16-е места 

|}

Полуфиналы за 13—16-е места 

|}

Полуфиналы за 9—12-е места 

|}

Матч за 15-е место 

|}

Матч за 13-е место 

|}

Матч за 11-е место 

|}

Матч за 9-е место 

|}

За 1—8-е места

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы за 5—8-е места 

|}

Полуфиналы 

|}

Матч за 7-е место 

|}

Матч за 5-е место 

|}

Матч за 3-е место 

|}

Финал 

|}

Призёры

Итоговое положение

Ссылки 
 Волейбол на официальном сайте XXVIII летней Универсиады

Волейбол на летней Универсиаде 2015